Боловенешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мушетешть.
 Боловенешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Черу-Бекеїнць.